Lince comúnmente se refiere al felino Lynx, pero también puede referirse a:

 Lince, el nombre de una de las constelaciones.
 Lince, programa de desarrollo español para un carro de combate principal propuesto que se desarrolló durante la década de 1980 y principios de 1990.
 Lancia Lince, vehículo militar de ataque y transporte.
 Los Linces de la República, una de las instituciones represivas del bando republicano conocidas como checas durante la Guerra Civil Española.
 Los Linces de la Universidad del Valle de México, equipo atlético.
 Mr. Lince, luchador profesional mexicano.
 Lince Dorado, luchador profesional portorriqueño.
 El lince perdido, una película española.
 Distrito de Lince, distrito de la ciudad de Lima, capital del Perú.
 El lince, un juego de mesa.
 Lince, igual en italiano.